Димитър Чернев може да се отнася за:
 Димитър Чернев (1817-1880) – български революционер, политик
 Димитър Чернев (1930-2012) – български учен, американски професор
 Димитър Чернев (1955) – български театрален критик, режисьор на мюзикъли